Гущинский — название населённых пунктов в России:

 Гущинский — хутор в Алексеевском районе Волгоградской области.
 Гущинский — посёлок в Мценском районе Орловской области.

Гущинский — фамилия. Известные носители:

 Гущинский, Виктор Геннадьевич (род. 1978) — российский легкоатлет.